Шарль Франсуа Лакруа де Марсель (; ) — французский художник-пейзажист, мастер ночного и приморского пейзажа.

Биография 
Уроженец Марселя. Ученик Клода Жозефа Верне, среди других учеников которого был Пьер Жак Волер. Жил попеременно то в Риме, то в Марселе. В старости переехал в Париж, где открыл мастерскую и набрал учеников. В конце концов, по некоторым данным, отправился в Берлин, чтобы предложить свои услуги королю Пруссии, однако вскоре скончался.

Хотя биография Шарля Франсуа Лакруа изучена недостаточно, сегодня коллекции целого ряда французских музеев — в Тулоне, Дижоне, Марселе — украшают его пейзажные работы, в которых художник достаточно смело экспериментирует с освещением, изображая гавани и побережья то ночью, то на рассвете, то днём, то в тумане. Позднее подобные эксперименты привлекут внимание Тёрнера и Моне.

Галерея

Примечания

Литература 
 André Alauzen et Laurent Noet, Dictionnaire des peintres et sculpteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, Jeanne Laffitte, 2006 (1re éd. 1986), 473 p. (ISBN 978-2-86276-441-2), p. 267—268.

Художники Франции XVIII века
Художники-маринисты Франции